Le tournoi du Maroc est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 7 au .

Faits marquants 
 Tommy Robredo a choisi de jouer le tournoi de Houston et à cet effet ne défend pas son titre à Casablanca.
 Après avoir gagné un match à fort enjeu en Coupe Davis trois jours avant, le Français Gaël Monfils est contraint de déclarer forfait avant son entrée en lice à cause d'une blessure à la cheville droite contractée lors d'un entraînement.
 En finale du simple, l'Espagnol Guillermo García-López bat son compatriote Marcel Granollers et décroche ainsi son  en simple sur le circuit ATP en s'imposant pour la  en 2 confrontations.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău se défont en finale de Tomasz Bednarek et Lukáš Dlouhý pour remporter respectivement leur  et  ATP.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2014)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Casablanca
Sport au Maroc en 2014
Tennis en avril 2014